Кадь — старовинне слово, що позначало діжку. На початок XX століття в Україні ще вживалася йго зменшена форма «кадка».
 Кадь — старовинна одиниця вимірювання об'єму сипучих речовин (зерна).

Топонім 

 Кадь — річка в Центральній Росії (Рязанська, Володимирська, Московська області).
 Кадь — річка в Росії (Пермський край).

Див. також 
 Кадіб

Примітки